Corrida – tradizione popolare spagnola che consiste nel combattimento cruento tra un uomo e un toro
Corrida – quadro di Pablo Picasso
Corrida – quadro di Édouard Manet
La Corrida - Dilettanti allo sbaraglio – trasmissione radiofonica e televisiva